M-I SWACO (рус. Эм-Ай Свако) — одна из крупнейших нефтесервисных компаний США. Штаб-квартира находится в Хьюстоне.
Основана В 1939 году. Численность персонала 13 000 человек. В августе 2010 года M-I SWACO стала частью компании Schlumberger через слияние последней со Smith International.

Деятельность 
Компания является одним из поставщиков на рынке буровых растворов, оборудования для очистки бурового раствора и утилизации буровых отходов. Деятельность компании охватывает 3 направления.

Подразделение M-I — буровые растворы, растворы для вскрытия продуктивных пластов, жидкости заканчивания.

Подразделение SWACO — оборудование для очистки буровых растворов (вибросита, гидроциклоны, центрифуги), системы контроля давления в скважине (дроссельные задвижки и пульты управления, газосепараторы, дегазаторы, системы TOGA для сбора и изоляции сероводорода). Системы утилизации шлама и буровых отходов для предотвращения загрязнения окружающей среды, особенно в условиях морского бурения — закачка шлама в пласт, осушения бурового шлама, система теплового разделения фаз для восстановления синтетической или минеральной основы буровых растворов, система сбора и изоляции шлама для морского бурения.

Подразделение M-I Production Chemicals — предлагает решения для нефтедобычи. Ингибиторы коррозии, поглотители кислорода и сероводорода, бактерициды, деэмульгаторы, пеногасители, ингибиторы парафиноотложений, противотурбулентные присадки, ингибиторы гидратообразований.

Ссылки 
«Официальный сайт (рус.)». 
 «Официальный сайт (eng.)».
Журнал «Нефтяное хозяйство» 2009 № 9
 Нефтегазовая Вертикаль Выпуск № 7 2009 года
Журнал Oil&Gas Eurasia 2009 № 1

Нефтесервисные компании США